Papež Lucij je bilo ime več papežev:

 Papež Lucij I. (253–254)
 Papež Lucij II. (1144–1145)
 Papež Lucij III. (1181–1185)